Список кантри-хитов № 1 2002 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 2002 году.

 7 недель на №1 пробыл хит The Good Stuff (Кенни Чесни) и 6 недель на №1 был сингл Somebody Like You (Кит Урбан).
 5 недель на №1 пробыл хит Where Were You (When the World Stopped Turning) (Алан Джексон).

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов №1 в США
 Список синглов №1 в США в 2002 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  – online version. 

Чарты Billboard 2002 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 2002 года
2002 год в музыке США